Pyromaniac est le terme anglais pour désigner un pyromane.

Pyromaniac peut faire référence à :

Cinéma 
 Pyromaniac (Don't Go in the House), un film américain réalisé par Joseph Ellison, sorti en 1980 ;
 Pyromaniac, un film américain réalisé par Greg Finton et Catherine Lane, sorti en 1995 ;
 Pyromaniac (Pyromanen), un film norvégien réalisé par Erik Skjoldbjærg, sorti en 2016.

Homonymie de titre